В 2005 году женская сборная России по волейболу под руководством нового главного тренера итальянца Джованни Капрары приняла участие в трёх официальных турнирах, проводимых под эгидой ФИВБ и ЕКВ.

Турниры и матчи

Отборочный турнир чемпионата мира 2006 

Россия: Сажина (6), Соколова (11), Сафронова (5), Алимова (9), Гамова (22), Шешенина (1), Фадеева — либеро. Выход на замену: Година (3), Жадан, Курносова (2).
Чехия: Гавличкова, Пастулова, Брейхова, Крупникова, Матушкова, Шенкова, Томанова — либеро. Выход на замену: Михнова, Текнедзянова, Халчаржова.

Россия: Сажина (11), Соколова (15), Сафронова (11), Алимова (14), Гамова (22), Шешенина (1), Фадеева — либеро. Выход на замену: Година (5), Жадан, Курносова.
Болгария: Карауланова, Гочева, Янева, Дебарлиева, Тенева, Колева, М.Филипова — либеро. Выход на замену: Заркова, Георгиева, С.Филипова, Ненова.

Россия: Сажина (3), Година (15), Сафронова (11), Гамова (19), Шешенина (2), Меркулова (5), Фадеева — либеро. Выход на замену: Бородакова, Курносова, Жадан.
Азербайджан: Гасанова, О.Пархоменко, Шабовта, Е.Пархоменко, Маммадова, Коркмаз, Коротенко — либеро. Выход на замену: Агаева, Маммадьярова.

Благодаря своему высокому рейтингу сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата мира-2006 сразу с завершающего 3-го этапа. За два первых места, дававших право на прямое попадание в число участников чемпионата, боролись четыре сборные. Турнир прошёл в Москве по круговой системе и принёс России второе итоговое место. Таким образом, отборочный барьер был преодолён.

Отборочный турнир Гран-при 2006 

Россия: Бородакова (1), Сажина (7), Година (24), Сафронова (8), Гамова (21), Шешенина (2), Фадеева — либеро. Выход на замену: Меркулова (3), Курносова (1), Белоусова.
Польша: Сковроньска, Бельцик, Глинка, Рознер, Ликторас, Пшибиш, Зеник — либеро. Выход на замену: Свеневич, Пыця, Слива, Мирек.

Россия: Сажина (14), Година (7), Сафронова (10), Гамова (26), Шешенина, Меркулова (10), Фадеева — либеро. Выход на замену: Курносова (6), Жадан (1), Бородакова.
Нидерланды: Хурман, Ч.Сталенс, Флир, Фледдерус, И.Виссер, Стам, Вейнховен — либеро. Выход на замену: ван Тинен, Блом, Венсинк.

Россия: Сажина (8), Година (11), Сафронова (12), Гамова (21), Шешенина (2), Меркулова (4), Фадеева — либеро. Выход на замену: Бородакова, Жадан, Курносова, Белоусова.
Румыния: Бутнару, Тромбитас, Херля, Коржетану, Элизей, Хосу, Толистяну — либеро. Выход на замену: Трута, Альбу, Димитру.

Россия: Сажина (13), Година (16), Сафронова (14), Гамова (23), Жадан (1), Меркулова (8), Фадеева — либеро. Выход на замену: Шешенина (4), Бородакова, Курносова, Белоусова.
Польша: Сковроньска, Бельцик, Глинка, Мирек, Ликторас, Пыця, Зеник — либеро. Выход на замену: Рознер, Пшибиш, Свеневич, Слива.

Россия: Сажина (8), Година (14), Сафронова (7), Гамова (26), Шешенина (6), Меркулова (2), Фадеева — либеро. Выход на замену: Бородакова (5), Курносова (5), Жадан, Белоусова.
Азербайджан: Гасанова, О.Пархоменко, Шабовта, Е.Пархоменко, Маммадова, Коркмаз, Коротенко — либеро. Выход на замену: Маммадьярова, Позняк, Агаева.

В своей предварительной группе сборная России заняла первое место, а затем, победив в полуфинале сборную Польши, обеспечила себе участие в Гран-при 2006 года.

Чемпионат Европы 

Россия: Сажина (3), Година (10), Сафронова (8), Алимова (9), Гамова (22), Шешенина (3), Фадеева — либеро. Выход на замену: Бородакова, Курносова, Меркулова, Кабешова.
Турция: Дениз, Айсун, Седа, Ханикоглу, Озлем, Бахар, Гюльдениз — либеро. Выход на замену: Элиф, Эда, Неслихан.

Россия: Година (15), Сафронова (14), Алимова (10), Гамова (28), Шешенина (1), Меркулова (9), Фадеева — либеро. Выход на замену: Бородакова, Сажина (1), Курносова (1), Кабешова.
Испания: Мелеан, Гарсия, Родригес, Эрнандес, Мендоса, Гонсалес, Лопес — либеро. Выход на замену: Мартин, Перес, Фернандес, Параха, Эль-Аммари.

Россия: Година (22), Сафронова (18), Алимова (12), Гамова (16), Шешенина (2), Меркулова (9), Фадеева — либеро. Выход на замену: Сажина (1), Курносова, Кабешова.
Нидерланды: Стам, И.Виссер, Флир, Ч.Сталенс, Хурман, Фледдерус, Вейнховен — либеро. Выход на замену: К.Сталенс, Блом, Мейерс, Венсинк.

Россия: Година (15), Сафронова (12), Алимова (4), Гамова (19), Шешенина (1), Меркулова (4), Фадеева — либеро. Выход на замену: Сажина, Кабешова.
Болгария: Зетова, Колева, С.Филипова, Дебарлиева, Янева, Соколова, М.Филипова — либеро. Выход на замену: Гочева, Хаджимоскова, Заркова, Георгиева, Цветанова.

Россия: Година (14), Сафронова (15), Алимова (4), Гамова (22), Шешенина (5), Меркулова (8), Фадеева — либеро. Выход на замену: Сажина, Кабешова, Курносова (1).
Италия: Джоли, Риньери, Тогут, Андзанелло, Ло Бьянко, Дель Коре, Кардулло — либеро. Выход на замену: Челла, Барацца, Чентони, Ортолани.

Россия: Година (17), Сафронова (19), Алимова (8), Гамова (33), Шешенина (3), Меркулова, Фадеева — либеро. Выход на замену: Бородакова (9), Кабешова, Курносова, Сажина.
Польша: Бельцик, Свеневич, Сковроньска, Глинка, Рознер, Мруз, Зеник — либеро. Выход на замену: Слива, Мирек, Пшибиш.

Россия: Бородакова (7), Сажина (9), Година (12), Сафронова (8), Гамова (16), Шешенина (2), Фадеева — либеро. Выход на замену: Меркулова, Кабешова.
Азербайджан: О.Пархоменко, Гасанова, Шабовта, Е.Пархоменко, Маммадова, Коркмаз, Коротенко — либеро. Выход на замену: Агаева.

На предварительном этапе в своей группе сборная России заняла второе место. В полуфинале россиянки встретились с действующим чемпионом Европы — Польшей. Проигрывая 0:2 по сетам, сборной России удалось в концовке третьей партии отыграть пять матч-болов, а затем и сравнять счёт, выиграв четвёртый сет. И всё победить российским волейболисткам не удалось, хотя в решающем отрезке игры они были близки к этому. Сборная России уступила 2:3, но всё же закончила чемпионат на мажорной ноте, разгромив в матче за «бронзу» Азербайджан.

Итоги 
Всего на счету сборной России в 2005 году 15 официальных матчей. Из них выиграно 10, проиграно 5. Соотношение партий 39:22. Соперниками россиянок в этих матчах были национальные сборные 9 стран.

Состав 
В скобках после количество игр указано число матчей, проведённых волейболисткой в стартовом составе + в качестве либеро.

 Главный тренер — Джованни Капрара.
 Тренер — Ирина Кириллова.

Всего в 2005 году в составе сборной России в официальных турнирах играло 14 волейболисток.

Другие турниры 
 Trofeo Valle d’Aosta. 31 мая—4 июня.  Курмайор
 Сербия и Черногория 0:3, Бразилия 0:3, Италия 0:3, Германия 0:3. Итог — 5-е место.

 Кубок первого президента России Б. Н. Ельцина по волейболу. 15—19 июня.  Екатеринбург, Нижний Тагил.
 Болгария 3:0, Куба 3:0, Нидерланды 3:2, Турция 3:1, Азербайджан 2:3. Итог — 1-е место.

 Citta di Livorno. 25—26 августа.  Ливорно
 Турция 3:1, Италия 2:3. Итог — 2-е место.

 Международный турнир в Домброва-Гурнича (Польша). 1—3 сентября.
 Нидерланды 2:3, Болгария 3:2, Польша 3:0. Итог — 1-е место.

Ссылки и источники 
 Европейский отборочный турнир ЧМ-2006 (3-й раунд, группа «G») на сайте ФИВБ
 www.todor66.com
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 2005 год.
 Альманах «Волейбол» — М.: «Вента-Спорт» — 2006.

Матчи женской сборной России по волейболу по годам
Спорт в России в 2005 году